Новоолексіївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Новоолексіївська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Новоолексіївська сільська рада — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Новоолексіївська сільська рада — Запорізька область, Приморський район